Claude Neuschwander (1933-), entrepreneur français ;
 Florian Neuschwander (1981-), coureur de fond et d'ultra-fond allemand ;
 Isabelle Neuschwander (1958-), archiviste française.